Staal ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich von Staal (1721–1789), estländischer Gutsherr und Offizier im Dienst Katharina II. 
 Ede Staal (1941–1986), niederländischer Englischlehrer, Mundartdichter und -sänger
 Eric Staal (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Flossie Wong-Staal (1946–2020), chinesisch-US-amerikanische Virologin und Molekularbiologin
 Frits Staal (1930–2012), niederländischer Philosoph und Sprachwissenschaftler
 Georg von Staal (1777–1862), russischer Generalmajor 
 Hans vom Staal (1419–1499), Stadtschreiber von Solothurn, Schweiz
 Hans Jakob vom Staal (der Ältere) (1540–1615)
 Herta Staal (1930–2021), österreichische Schauspielerin
 Jan Frederik Staal (1879–1940), niederländischer Architekt
 Jared Staal (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Jordan Staal (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Karl Gustav von Staal (1778–1853), russischer General
 Kim Staal (* 1978), dänischer Eishockeyspieler
 Malene Staal (* 1991), norwegische Handballspielerin
 Marc Staal (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Margaret Staal-Kropholler (1891–1966), niederländische Architektin
 Viktor Staal (1909–1982), österreichischer Schauspieler

 Vom Staal, Schweizer Diplomaten- und Politikerfamilie
 von Staal, estländische Adelsfamilie 

Siehe auch:
 Stahl (Begriffsklärung)
 Stal
 Staël